James Polk ist der Name folgender Personen:

* James Polk (Musiker) (* 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James G. Polk (1896–1959), US-amerikanischer Politiker
 James H. Polk (1911–1992), US-amerikanischer Heeresoffizier
 James K. Polk (1795–1849), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1845 bis 1849